Asau ist der Name mehrerer Orte:

 Asau (Tuvalu), auf dem Inselstaat Tuvalu
 Asau (Samoa), auf dem Inselstaat Samoa

Asău ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

Siehe auch:
 Assau